Notacja to umowny sposób zapisu symboli, liter, znaków, itp. Umożliwia ona, w sposób formalny, zapis treści wyrażeń, reguł, wzorów, formuł itd. 

 notacja polska
 notacja Łukasiewicza
 notacja węgierska
 notacja muzyczna 
 notacja szachowa
 notacja naukowa 
 notacja strzałkowa
 notacja dużego O (notacja Landaua)
 notacja RPN 
 notacja BNF 
 notacja BPMN
 Notacja Barkera
 notacja Diraca 
 notacja Iversona
 notacja Pearsona
 notacja Siegbahna
 notacja Denavita-Hartenberga 
 notacja Forsytha-Edwardsa
 notacja Steinhausa-Mosera
 system Comstocka-Needhama
 notacja Krögera-Vinka
 notacja Kreutza-Zaremby
 notacja Hermanna-Mauguina
 notacja Schoenfliesa

Semiotyka